Sinônimo de Ulmeiro, pode também se referir à:

 Olmo Gentile, comuna italiana do Piemonte
 Olmo al Brembo, comuna italiana da Lombardia
 Villar del Olmo, município espanhol da Com. de Madri
 Quintanilla del Olmo, município espanhol de Castela e Leão
 San Juan del Olmo, município espanhol da Castela e Leão

Ver também
 Olmos (desambiguação)

Desambiguações de topônimos